Regno Unito
 Whiston – città del Merseyside
 Whiston – parrocchia civile del Northamptonshire
 Whiston – parrocchia civile del South Yorkshire